Threesome est un terme anglais qui désigne une forme de sexualité de groupe faisant intervenir trois partenaires (triolisme).
 Threesome est un terme de golf.

Filmographie 
 Threesome, titre original du film Deux garçons, une fille, trois possibilités, un film réalisé par Andrew Fleming, sorti en 1993.
 Threesome, téléfilm américain diffusé en 1984.
 , série télévisée britannique diffusée en 2011 et 2012.
 Threesome, série télévisée suédoise diffusée en 2021.

Voir aussi 
 Foursome

Homonymie de titre